

Geografia 
 Clydesdale  – vecchio distretto dello Strathclyde, Scozia (Regno Unito)
 Clydesdale  – città della Municipalità locale di Umzimkhulu (Sudafrica)

Sport 
 Clydesdale F.C.  – società calcistica scozzese

Zoologia 
 Clydesdale  – razza equina